Großalarm bezeichnet
 eine Alarmierung bei einer Katastrophe, auch Katastrophenalarm
 einen Film, siehe Großalarm (Film), ein Thriller aus dem Jahre 1977